Shuangqiao kan syfta på 

Shuangqiao, Chengde, stadsdistrikt i Chengde, Hebei-provinsen
Shuangqiao, Chongqing, tidigare stadsdistrikt i Chongqings storstadsområde

Shuangqiao (socken i Kina, Guangxi)
Shuangqiao (socken i Kina, Shandong)
Shuangqiao (köping i Kina, Sichuan, lat 29,98, long 103,38)
Shuangqiao (köping i Kina, Sichuan, lat 31,05, long 106,07)
Shuangqiao (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,06, long 122,01)
Shuangqiao (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,18, long 114,31)